Алексей Емельянович Толмачёв (1925—1944) — гвардии младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Алексей Толмачёв родился 1 мая 1925 года в селе Ново-Свинино. После окончания пяти классов школы работал трактористом. В январе 1942 года Толмачёв был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Ширинским РВК Хакасской автономной области. С февраля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года гвардии младший сержант Алексей Толмачёв был разведчиком 213-го гвардейского стрелкового полка, 71-й гвардейской стрелковой дивизии, 23-го гвардейского стрелкового корпуса, 6-й гвардейской армии, 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР. 24 июня 1944 года Толмачёв, скрытно подобравшись к немецкому пулемёту, гранатой подорвал его расчёт, что способствовало успешному продвижению вперёд стрелковых частей. В ходе дальнейшего наступления Толмачёв в составе передового отряда переправился через Западную Двину в районе деревни Мамойки Бешенковичского района и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на её западном берегу, захватив в плен четырёх немецких солдат. В тех боях Толмачёв погиб. Похоронен в посёлке  Витебской области Белоруссии.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии младший сержант Алексей Толмачёв посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Был награждён орденами Ленина и Отечественной войны 2-й степени, медалью "За Отвагу".

Память 
В честь Толмачёва названа улица в посёлке Шира в Хакасии.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Глазков М. Д. Рубежи бессмертия. — Красноярск, 1975. — С. 63—66.
 Достоин звания Героя. — 2-е изд., перераб. и доп. — Красноярск, 1975. — С. 166—167.

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны